Царедаровка — название населённых пунктов:

Россия 
 Царедаровка — прежнее название села Богатырёвка Кировского района г. Махачкала, Дагестан.

Украина 
 Царедаровка — село в Доманёвском районе Николаевской области.
 Царедаровка — село в Лозовском районе Харьковской области.